Die Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2013 war die dritte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Dynamische Pyramide. Sie fand vom 6. bis 9. Juli 2013 im kasachischen Almaty statt.

Weltmeister wurde Sergei Tusow. Er besiegte in einem rein-russischen Finale Alexander Tschepikow mit 7:6. Den dritten Platz belegten Almas Abseit und Wladislaw Osminin. Titelverteidiger war der Ukrainer Jaroslaw Tarnowezkyj, der Anfang des Jahres zudem die Kombinierte-Pyramide-WM gewonnen hatte, nun jedoch im Achtelfinale gegen Alichan Karanejew ausschied.

Modus 
Die 56 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 16 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:

1. Verliererrunde (49.–56. Platz)
  Asir Aslan
  Hachatur Avetisyan
  Valeh Badalov
  Edward Difu
  Andrei Larionov
  Artem Moisejenko
  Anar Ramazanov
  Chamit Seidasym

2. Verliererrunde (33.–48. Platz)
  Seyhun Agaev
  Gagik Arutyunyan
  Dawid Dschorbenadse
  Nurbek Eschbajew
  Denis Kolossow
  Alexei Kostjuk
  Dschamaliddin Kutschkarow
  Vacif Mamedov
  Arbi Muzijew
  Aldijar Omarow
  Maxim Pan
  Kanybek Sagynbajew
  Asslan Schorokulow
  Ajubchon Temirchonow
  Ajdos Tuganbajew
  Dauren Urynbajew

3. Verliererrunde (25.–32. Platz)
  Kuanysch Abpassow
  Avetis Avetisyan
  Suchriddin Chaschimow
  Oleksandr Palamar
  Suchrob Pirmatow
  Gani Schardarbekow
  Kanat Sydykow
  Mykyta Wolyk

4. Verliererrunde (17.–24. Platz)
  Sailan Adamow
  Ulukman Karagulow
  Sergei Kryzhanovsky
  Emil Mudarissow
  Michail Salywski
  Alexander Sidorow
  Jernar Tschimbajew
  Nikita Zisselski

Finalrunde

Einzelnachweise 

2013
Billardveranstaltung 2013
Billardturnier in Almaty